

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Ludwinowo – część miasta Brok
 Ludwinowo − wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek 
 Ludwinowo − wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Ludwinowo − część wsi Sławęcin w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Ludwinowo − przysiółek wsi Tarnopol w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Ludwinowo − wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Ludwinowo − wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo

Miejscowości na Litwie 
 Ludwinowo − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, w starostwie Paszki
 Ludwinowo − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, w starostwie Jaszuny

Miejscowości na Białorusi 
 Ludwinowo – folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Ludwinowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim
 Ludwinowo –  kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
 Ludwinowo – część wsi Pierwomajsk, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze
 Ludwinowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Zobacz też 
 Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Ludwinów
 Ludwików. Ludwiki